Абдулла Джумаан ад-Дусарі — саудівський футболіст, нападник
 Хаміс ад-Дусарі — саудівський футболіст, півзахисник